Copa América, do 1967 Campeonato Sudamericano de Selecciones – najważniejszy turniej piłkarski w Ameryce Południowej, organizowany zazwyczaj co cztery lata przez południowoamerykańską konfederację CONMEBOL.

W Copa América uczestniczą reprezentacje Brazylii, Argentyny, Urugwaju, Paragwaju, Chile, Peru, Ekwadoru, Boliwii, Kolumbii i Wenezueli. Od 1993 są też zapraszane niektóre zespoły z Ameryki Północnej (choć nie jest to regułą – w 1999 r. na turnieju grała Japonia, która została też zaproszona do udziału w CA 2011) – zazwyczaj są to mistrz i wicemistrz turnieju o Złoty Puchar CONCACAF.

Od 2007 (na mocy decyzji CONMEBOL) Mistrzostwa Ameryki Południowej odbywają się co 4 lata, chyba że drużyny narodowe zrzeszone w federacji wyrażą chęć zorganizowania turnieju w innych odstępach czasowych. Do 2007 turniej rozgrywano w różnych cyklach: co roku, co dwa lub trzy lata. Często wręcz cykl nie był ustalony.

Zwycięzcy

Klasyfikacja medalowa

Klasyfikacja startów

Tabela wszech czasów 
W czterdziestu sześciu finałach piłkarskich mistrzostw Ameryki Południowej lat 1916–2021 wystąpiło 19 reprezentacji narodowych. Rozegrały 1634 meczów (329 zakończyło się remisem), strzelając 2653 bramek (średnio 1,62 na spotkanie).

Uwagi:
 Drużyny występujące gościnnie wypisane kursywą
 Aktualizacja na 9 lipca 2021
 W latach 1916–1993 za zwycięstwo przyznawano 2 pkt., od 1995 – 3.

Tabela strzelców

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 RSSSF – wszystkie wyniki